Marienborg bezeichnet

Gebäude:
 Marienborg, ein Herrenhaus in Dänemark, Sommersitz des dänischen Premierministers in der Lyngby-Taarbæk Kommune und gehört zur Region Hovedstadsområdet
 Marienborg (Møn) ein Schloss mit Park im Westen der Insel Møn in der Vordingborg Kommune (alt: Møn Kommune)
 Marienborg langdysse im Park von Marienborg (Møn).

Orte
 Marienborg (Trøndelag), eine Stadt im Fylke Trøndelag
 Bahnhof Marienborg, eine Station der Dovrebahn

Schiffe
 Marienborg (1979), ein 1979 als Bullaren gebautes RoRo-Schiff mit der IMO-Nummer 7716660

siehe auch:
 Marienburg